Сергей Петрович Шлапак (1 марта 1953) — советский футболист, защитник, полузащитник.

Воспитанник группы подготовки ЦСКА с 1966 года, тренер А. Г. Гринин. В 1970—1972 годах играл за дубль, в чемпионате провёл одну игру — 23 июня 1971 в гостевом матче против «Динамо» Киев вышел на 53-й минуте. В 1973—1975 годах провёл 59 матчей, забил один гол. В 1976—1977 годах не выступал, затем играл за команды «Судостроитель» Николаев (1978), «Днепр» Днепропетровск (1978—1979), «Авангард» Ровно (1980), СКА Львов (1981).

Сын Сергей (род. 1978) выступал на любительском уровне.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК СКА Львов